Robert Byron kan syfta på bland andra:

 Robert Byron (1905–1941), brittisk reseskildrare, konstkritiker och historiker
 Robert "Red" Byron, (1915–1960), NASCAR-förare
 Robert Byron, 13th Baron Byron (1950–), brittisk peer